Bladi peut désigner :
 Bladi, un village du département et la commune rurale de Douroula, dans la province du Mouhoun et la région de la Boucle du Mouhoun au Burkina Faso.
 Bladi, un village du département et la commune rurale de Bondokuy, dans la province du Mouhoun et la région de la Boucle du Mouhoun au Burkina Faso.

Homonymie de localités